Piment peut faire référence à :

Botanique 
 Piments, plantes du genre Capsicum, famille des Solanacées.
 Piment, fruit de plusieurs espèces du genre Capsicum 
 Pour une liste des piments, voir Catégorie:Piment
 Échelle d'âcreté du piment
 Bois de piment, un arbuste la famille des Loganiaceae.

Médias 
 Le Piment, un court métrage français sorti en 1935 ;
 Piment TV, chaine de télévision installée sur l'île de la Réunion ; 
 Piment Fort, un jeu télévisé canadien ;
 Piment rouge, un album de bande dessinée de Jean Dufaux ;
 Le Piment de la vie (The Thrill of It All), une comédie romantique américaine sortie en 1963.

Voir aussi 
 Bonbon piment, un beignet de l'île de la Réunion ;
 Port-à-Piment, une commune de la république d'Haïti.